Томаш Эртл (; 16 ноября 1932, Корошка Бела — 11 ноября 2012, Есенице (Словения)) — словенский политический и государственный деятель, 
министр внутренних дел Социалистической Республики Словения СФРЮ, незадолго до обретения ею независимости от Югославии в 1990 году. Он также был начальником словенского отделения Управления государственной безопасности Югославии (UDBA).

Трудовую деятельность начал слесарем на Есеницком металлургическом заводе, после окончания партшколы стал начальником отдела кадров. Позже работал в Секретариате внутренних дел в Любляне, где со временем стал министром внутренних дел республики и занимал эту должность до 1990 года. Именно он арестовал Янеза Яншу в 1988 году за хранение секретного военного документа. Вышел на пенсию после обретения Словенией независимости.

Эртл был последним министром внутренних дел-коммунистом, который руководил словенской государственной службой.

Награды 
 Золотой Орден «За заслуги» (Словения)
 Почётный гражданин города Есенице

Примечания

Ссылки 
Umrl je Tomaž Ertl 

Министры внутренних дел Словении
Коммунисты Словении
Почётные граждане городов Словении
Персоналии:Спецслужбы Словении